Urhobo désigne :
 un membre du peuple des Urhobos en Afrique de l'Ouest
 la langue des Urhobos.